«Тэннер против Тэннера» (, 2004) — комедийный мини-сериал режиссёра Роберта Олтмена, выдержанный в жанре политической сатиры на предвыборную гонку в США. Продолжение мини-сериала , снятого Олтменом в 1988 году.

Сюжет 
В штабе кандидата Джека Тэннера снимают фильм о нём. По стечению обстоятельств режиссёр фильма Алекс является дочерью того самого кандидата. История построена на сравнениях реальной жизни политика и его экранного образа. Выдуманные герои перемешиваются с настоящими, документалистика с игровым кино.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2004 году
Телесериалы США, завершённые в 2004 году
Псевдодокументальные телесериалы США
Телевизионные мини-сериалы 2004 года
Фильмы о выборах